Rodrigo Fonseca (Guanajuato, México; 2 de junio de 1996) es un piloto de automovilismo mexicano. En el pasado, Fonseca fue parte de Escudería Telmex.En 2015 corrió en el BRDC Formula 4 Championship con Lanan Racing.

Carrera

Inicios 
Fonseca empezaría en el karting en el 2011 participando en el SKUSA Pro Tour, Fonseca dejaría de participar en el karting hasta 2013, siendo sus mejores resultados, ganar en el 2012 el  Leon Karting Championships en la categoría Cat.S1, y 2 segundos lugares Leon Karting Championships de 2011 en la categoría Cat.S1 y en la FIA México National Karting Championship.

BRDC British Formula 4 Championship 
En 2014, Fonseca participara en el BRDC Formula 4 Winter Championship con Douglas Motorsport, donde lograría un tercer lugar en la competencia, tras esto, en ese mismo año participaría en el BRDC British Formula 4 Championship donde quedaría en 13.º lugar. 

En 2015, Fonseca volvería a participar en el BRDC British Formula 4 Championship, pero esta vez con Lanan Racing, logaría quedar cuarto en el campeonato logrando 2 victorias y 9 podios.

Resumen de carrera

Referencias

Pilotos de automovilismo de México
Pilotos de Fórmula 3